Miejscowości w USA:
 Junction City – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Junction City – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Talbot
 Junction City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Junction City – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Trinity
 Junction City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Junction City – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boyle
 Junction City – wieś w stanie Luizjana, w parafii Claiborne
 Junction City – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 Junction City – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Junction City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
 Junction City – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
 Junction City – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage